Turiwka (ukrainisch Турівка; russische Entsprechung Туровка Turowka) heißen folgende geographische Objekte:
 Turiwka (Teofipol), Dorf im Rajon Teofipol, Oblast Chmelnyzkyj, Ukraine
 Turiwka (Roschnjatiw), Siedlung im Rajon Roschnjatiw, Oblast Iwano-Frankiwsk, Ukraine
 Turiwka (Shuriwka), Dorf im Rajon Shuriwka, Oblast Kiew, Ukraine
 Turiwka (Pidwolotschysk), Dorf im Rajon Pidwolotschysk, Oblast Ternopil, Ukraine
 Turiwka (Korjukiwka), Dorf im Rajon Korjukiwka, Oblast Tschernihiw, Ukraine
 Turiwka (Wolodymyr), Dorf im Rajon Wolodymyr, Oblast Wolyn, Ukraine